

Geografia

Austria 
 Muggendorf – comune nel distretto di Wiener Neustadt-Land (Bassa Austria)
 Muggendorf – frazione di Straden, comune nel distretto di Südoststeiermark (Siria)

Germania 
 Muggendorf – ex comune ora frazione di Wiesenttal, comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)